Ringsport steht für:

 Ringen, eine Kampfsportart
 Ringeturnen, eine Disziplin des Geräteturnens
 Mondioringsport, eine Schutzhund-Sportart